Jugendspiele ist ein Namensbestandteil mehrerer Sportveranstaltungen:
 Olympische Jugendspiele, Olympische Spiele für Jugendliche
 Bundesjugendspiele, an deutschen Schulen
 Niederbayerische Jugendspiele, 1964/68

Siehe auch:
 A-Jugend (= U 19), B-Jugend (= U-17), C-Jugend (= U-15) bis hinunter zur 
 G-Jugend (= U 7)